«Амазония» () — французский фильм 2000 года с Жан-Полем Бельмондо в главной роли.

Сюжет 
Эдуард (Жан-Поль Бельмондо), бывший дантист, укравший на прииске изумруды, скрывается в дебрях Амазонки от полиции. Он живёт в небольшой деревне в чаще тропического леса и собирает насекомых для аптеки, чтобы заработать на билет во Францию. Вдруг невесть откуда в деревне появляется девочка по имени Лулу. Эдуард без особого желания начинает заботиться о ней, так и не выяснив, откуда она. Вскоре его ожидает ещё одно странное знакомство — относительно молодая учёная Марго Булье — научный руководитель обсерватории направляется в ту же деревню на поиски следов инопланетной цивилизации. С той же целью в Амазонии оказываются и представители спецслужб Франции, пытаясь опередить поначалу сотрудничавшую с ними Марго. Со временем выясняется, что объектом поисков является Лулу, попавшая на Землю с далекой планеты, чтобы узнать, что такое любовь и смерть. Эдуард и Марго пытаются спасти Лулу от французских спецслужб и помочь ей попасть на свою планету. Они должны успеть до полнолуния, иначе Лулу погибнет.

В ролях

Ссылки 
 
 Инфо на сайте Bebelworld (фр.)

Кинокомедии Франции
Кинокомедии 2000 года
Фильмы Франции 2000 года
Фантастические комедии
Фантастические фильмы 2000 года
Фантастические фильмы Франции
Фильмы об инопланетянах
Фантастические фильмы об учёных
Фильмы о врачах
Фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях
Фильмы TF1 Films Production
Фильмы Франции, выпущенные сразу на видеоносителях